

Geografia 
 Eda – comune svedese

Sigle 
 Economie Dinamiche Asiatiche – economie emergenti del continente asiatico. Paesi EDA sono considerati Thailandia, Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Singapore e Corea del Sud. 
 Economic Development Administration – agenzia del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti
 Economie di apprendimento – riduzioni regolari e prevedibili dei costi unitari del prodotto, quando avvengono col procedere della produzione
 Electronic Design Automation – categoria di strumenti per progettare e produrre sistemi elettronici
 Esquadrão de Demonstração Aérea – pattuglia acrobatica dell'aviazione brasiliana
 European Defence Agency – Agenzia europea per la difesa
 Event Driven Architecture – architettura software guidata da eventi
Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά – Sinistra Democratica Unita, coalizione politica greca 1946-1967
 – Sinistra Democratica Unita, coalizione politica greca 1946-1967

Codici 
 EDA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Edna Bay (Alaska) (Stati Uniti)

Fumetti 
 Eda – personaggio del manga e anime Black Lagoon

Altri progetti